VBH steht für:
 VBH (Unternehmen), deutsches Großhandelsunternehmen
 Vaterstädtischer Bund Hamburg, ehemalige deutsche Partei

Abkürzung